Alain Béral (1954-), dirigeant français d'entreprises
 Eloi Béral (1838-1908), homme politique français